Няве́жис (Невежис):

 Нявежис — река в Литве.
 «Нявежис» — литовский баскетбольный клуб.
 «Невежис» — советский и литовский футбольный клуб.

См. также 
 Паневежис
 Паневежис (футбольный клуб)